A 2005–2006-os magyar férfi kosárlabda-bajnokság a hetvennegyedik magyar kosárlabda-bajnokság volt. Tizennégy csapat indult el, a csapatok két kört játszottak, majd az 1–8. helyezettek három győzelemig tartó egyenes kieséses rájátszást játszottak. Az 5–8. helyen az alapszakaszban elért helyezés rangsorolt, újra játszottak bronzmérkőzést. A 9–14. helyezettek a kiesés elkerüléséért játszottak két kört.

Csapatok

Alapszakasz 

* Gy: Győzelem V: Vereség K+: Dobott kosár K-: Kapott kosár P: Pont

Kereszttáblázat

Rájátszás

1-8. helyért

3. helyért
Lami-Véd Körmend – PVSK-Pécs Expo 2-0

9–14. helyért

Díjak 

Kosárlabda-bajnokság évei
2005 a kosárlabdában
2006 a kosárlabdában